Niemcy:
 Seewald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w  powiecie Freudenstadt

Osoby:
 Heinrich Seewald – niemiecki historyk
 Otto Seewald – austriacki prehistoryk
 Peter Seewald – niemiecki dziennikarz
 Richard Seewald – niemiecki malarz